Nikomakhosz görög mitológiai alak, Makhaón fia
 Stagirai Nikomakhosz (Kr. e. 4. sz.), Arisztotelész filozófus apja, orvos, hat orvostudományi és egy természetfilozófiai könyv szerzője, II. Amüntasz makedón király barátja és orvosa.
 Nikomakhosz, Arisztotelész fia, akinek nevét apja a Nikomakhoszi etika c. műben örökítette meg.
 Nikomakhosz, festő (Kr. e. 4. sz.).
 Nikomakhosz, tragédiaköltő  (Kr. e. 4. század).
 Nikomakhosz Geraszénosz, Kr. u. 1. sz.-i matematikus és filozófus